Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1981 de l’Open d'Australie qui est disputé du 30 novembre 1981 au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Kathy Jordan et Anne Smith battent Martina Navrátilová et Pam Shriver en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1981
Australie Double dames
Australie Double dames
Tennis en Australie en 1981
Tennis en Australie en 1982
Tennis en décembre 1981
Tennis en janvier 1982